Salvatore Carbone – politico italiano
 Salvatore Carbone – rugbista italiano